Animoso peut faire référence à :
 Animoso, un torpilleur italien de la classe Ciclone lancé en 1942 pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina) ;
 Animoso, un destroyer italien, de la classe Audace , lancé en 1913 pour la Marine royale italienne.